Михиль Кокси (, род. 5 марта 1499 г. Мехелен — ум. 10 марта 1592 г. Мехелен) — фламандский художник эпохи позднего Возрождения.

Жизнь и творчество 
Был учеником художника Бернарта ван Орлея, порекомендовавшего ему продолжить обучение в Италии. М.Кокси в период с 1530 по 1539 год живёт и работает в Риме. Вернувшись на родину, он в 1539 году становится членом профессионального объединения художников — гильдии святого Луки. К 1542 году он переезжает в Брюссель, а с 1546 года служит придворным художником королевы Венгрии и Чехии Марии Венгерской.

М.Кокси был весьма плодовитым художником. Он писал портреты и фрески, произведения библейской и исторической тематики, создавал на досках картины для церквей (например, для мехеленского Собора Святого Румольда и брюссельского Собора Святых Михаила и Гудулы). До настоящего времени известен как талантливый копиист картин кисти Рогира ван дер Вейдена и Яна ван Эйка.

Избранные работы 
 «Смерть и Успение Богородицы» (центральная часть триптиха), 1555. Прадо, Мадрид.

Примечания

Литература 
 Michel Coxcie, pictor regis (1499—1592): internationaal colloquium, Mechelen, 5 en 6 juni 1992 / referaten bezorgd door Raphaël de Smedt. — Mechelen, 1993. — 287 S.: zahlr. Ill.; (niederlaend., franz., engl.)

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Художники Фландрии
Придворные художники